Гордеево — название нескольких населённых пунктов:
 Гордеево — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Гордеево — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Гордеево — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Гордеево — деревня в Кочевском районе Пермского края.
 Гордеево — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Гордеево — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Гордеево — деревня в Первомайском районе Ярославской области.